Вибрације могу да се односе на:
Вибрација, таласање, треперење, углавном еластичних тела и њихових делова
Вибрато (ефекат), звучни ефекат који се манифестује у виду подрхтавања једног тона у певању или на гудачким инструментима
Вибратор, справа за изазивање принудних механичка осцилација (у физици, уређај са траком која се помера испод игле која — окомито се померајући изнад траке горе-доле — буши у њој рупе тако бележећи своју фреквенцију односно брзину траке; чешће се појам односи на сексуално помагало)
Вибратор (електроника), у електротехници, између осталог, уређај за претварање једносмерне струја у наизменичну уз помоћ једног електромагнетског вибрационог прекидача
Вибратор (грађевинарство), уређај који се причврћује за оплату да би се преношењем титрања на исту изазивале вибрације односно збијање бетонске масе која је у додиру са оплатом
Виброграф (или вибратор), електронска справа која аутоматски бележи (и/или ствара) треперења
Виброграм, крива линија коју бележи виброграф